Colonia Ojo de Agua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Ojo de Agua, delstaten Mexiko, Lerma, ort, 
 Colonia Ojo de Agua, Morelos, Amacuzac, ort,